Sanches – cognome italiano
 Afonso Sanches – nobile e trovatore portoghese
 Cícero Casimiro Sanches Semedo – calciatore portoghese naturalizzato guineense
 Francisco Sanches – medico, filosofo, matematico e scettico portoghese
 Renato Sanches – calciatore portoghese

Pagine correlate 
 Sánchez